Ingrid Losert – ex schermitrice tedesca
 Josef Losert – schermidore austriaco
 Leo Losert – canottiere austriaco
 Roland Losert – ex schermidore austriaco
 Venio Losert – pallamanista croato